

Biografia
Vive a Salsomaggiore Terme. Dopo il Diploma di maturità Classica conseguito all'Istituto statale di istruzione superiore "Paciolo – D’Annunzio" di Fidenza nel 2003, ottiene la Laurea in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Parma nel 2009.

Lavora dal 2010 presso l'ufficio legale dell'Autocamionale della Cisa S.p.A.
 
A maggio 2011 viene eletto Consigliere comunale di minoranza a Salsomaggiore Terme, nelle file del Partito Democratico di cui, nel dicembre dello stesso anno, viene eletto Segretario cittadino.

Dopo la caduta della giunta di centrodestra, nel febbraio 2013 si dimette dalla carica di Segretario per candidarsi alle elezioni primarie del candidato sindaco del centrosinistra, vincendole.

Il 10 giugno 2013, dopo il ballottaggio, viene eletto Sindaco di Salsomaggiore Terme per il PD con il 55% dei voti, battendo lo sfidante civico Matteo Orlandi.

Esponente di area "renziana", è indicato dal Partito Democratico come candidato presidente alle elezioni di secondo grado per il nuovo ente provinciale. Il 9 ottobre 2014 viene eletto, con 296 voti su 451, Presidente della provincia di Parma nella prima elezione in via indiretta, dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.

Il 10 giugno 2018, sostenuto dal Pd e dalla lista civica Siamo Salso, si candida per il secondo mandato come Sindaco di Salsomaggiore Terme, vincendo al ballottaggio del 24 giugno con 3.873 preferenze sul candidato di centrodestra Anna Volpicelli.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni

Politici del Partito Democratico (Italia)
Presidenti della Provincia di Parma
Studenti dell'Università degli Studi di Parma